Сборная Кипра по регби представляет Республику Кипр в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Сборная дебютировала на международной арене в 2007 году, и сейчас выступает в дивизионе 2C Кубка европейских наций. Кипр выиграл 23 из 24 сыгранных на данный момент матчей. Команда является ассоциированным членом IRB, но не входит в мировой рейтинг сборных. Главным тренером команды является валлийский специалист Пол Шенкс. Ядро команды составляют эмигранты киприотского происхождения, в том числе рекордсмен по очкам  и звезда валлийского регби Крис Дикомидис.

Результаты

Общие 
По состоянию на 13 апреля 2013 года.

Хронология матчей

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Кипр
Регби на Кипре
Сборные Кипра